Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24 war der 17. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der Duisburger SpV. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Duisburger das Halbfinale.

In den sieben Gauen wurden zunächst die Gaumeister ermittelt. Die sieben Gaumeister ermittelten anschließend im Ligasystem den westdeutschen Meister.

Gaumeisterschaften

Rheingau

Südkreis

Westkreis

Endspiel

Niederrhein

Gau Berg-Mark

Ruhrgau

Westfalengau

Gruppe West

Gruppe Ost

Endspiele

Gau Südwestfalen

Gau Hessen-Hannover

Hessischer Kreis

Lahnkreis

Kreis Südhannover

Endrunde

Endrunde

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1923/24
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24

Literatur 
 
 

1923
Fußballsaison 1923/24